«Приз экуменического жюри» () — независимая кинонаграда, которая вручается на различных международных кинофестивалях с 1973 года. Награда была создана христианскими мастерами кино, кинокритиками и всеми другими людьми, причастными к кинематографу. Она вручается как за художественное качество фильма, так и религиозную, социальную и гуманистическую проблематику. Экуменическое жюри состоит из 6 членов, избираемых католическим киноцентром (SIGNIS) и протестантским «Интерфильм». SIGNIS и «Интерфильм» назначают экуменическое жюри на различных международных кинофестивалях, включая Каннский кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль, международный кинофестиваль в Локарно, Монреальский кинофестиваль, кинофестиваль в Карловых Варах и киевский международный кинофестиваль «Молодость».

Лауреаты

Канны (с 1974) 
Фильмы из разных стран получали приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале. Большинство фильмов, которые получили эту награду, из европейских стран, преимущественно из Италии, Германии и Польши. Андрей Тарковский — единственный, кто получил приз трижды. Самира Махмальбаф и её отец Мохсен Махмальбаф были единственными режиссёрами из мусульманской страны до 2013 года, когда приз получил Асгар Фархади. Другие страны, которые не являются христианскими и получивших награду, это Япония и Китай. На Каннском кинофестивале 2009 экуменическое жюри впервые вручило «антинаграду» фильму «Антихрист» Ларса фон Триера.

Берлин (с 1992)

Монреаль (с 1979)

Локарно (с 1973)

Карловы Вары (с 1994)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт жюри
 Официальный веб-сайт Каннского кинофестиваля
 Официальный веб-сайт международного кинофестиваля в Локарно
 SIGNIS
 «Интерфильм»

Каннский кинофестиваль
Берлинский кинофестиваль
Кинопремии